Głębokość operacji zaczepnej - odległość od linii styczności z przeciwnikiem do rejonu stanowiącego cel danej operacji zaczepnej - mierzona w kilometrach.

Bibliografia 
 
Sztuka operacyjna